– brytyjski niszczyciel z okresu I wojny światowej
  – brytyjski niszczyciel z okresu II wojny światowej
  – brytyjski okręt podwodny z okresu powojennego

Onslaught